Звонкий постальвеолярный сибилянт — согласный звук, присутствующий во многих языках. В некоторых языках, например, английском и французском, иногда огубляется, хотя обычно это не указывается в фонетической транскрипции как полагается ([ʒʷ]). Для русскоговорящего человека звук напоминает чуть смягчённое [ж].

Свойства 
 Способ образования — шипящий фрикативный, потому что воздушная струя направляется по желобку на спинке языка на острые концы зубов, вызывая при этом высокочастотную турбулентность.
 По месту образования звук классифицируется как постальвеолярный, или, что то же самое, палато-альвеолярный (если по-русски, то нёбно-десневой) — он артикулируется передней спинкой языка позади десневого бугорка.
 Звук звонкий, так как при его произношении голосовые связки вибрируют.
 Это оральный согласный, что означает, что звук проходит только через рот (не через нос).
 Согласный является , потому как воздушная струя проходит по центру языка, а не по бокам.
  — лёгочный экспираторный (эггрессивный), то есть звук производится выталкиванием воздуха из лёгких через речевой тракт, а не через голосовую щель или рот.

Транскрипция 
Для его обозначения в МФА используется символ ʒ, подобный аптекарскому символу драхмы, а в X-SAMPA — заглавная Z. В некоторых англоязычных, особенно американских источниках звук обозначается как ž, то есть z с гачеком.

Примеры 

Русский звук [ж], зачастую описывающийся в западной литературе как постальвеолярный спирант, фактически является ламинальным ретрофлексным спирантом.

См. также 
 Звонкий ретрофлексный спирант
 Глухой постальвеолярный спирант

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Сибилянты
Постальвеолярные согласные
Фрикативные согласные
Губно-переднеязычные согласные